

Ménage à trois (rozcestník) 
Pojem „Ménage à trois" může být:

 partnerské soužití ve třech – Ménage à trois
sexuální praktika – Sex ve třech, francouzsky Ménage à trois, anglicky Threesome, slangově je znám také pojem švédská trojka
vinařství – Ménage à Trois Winery, St. Helena, Kalifornie, USA